Moskwa bezeichnet:
 Moskwa, Fluss in Russland
 russischer Name der Stadt Moskau
 Moskwa (Nowosolna), polnischer Ort in der Gmina Nowosolna 
 Moskwa (Fluggesellschaft), russische Fluggesellschaft
 Moskwa (Schiff, 1715), ein 64-Kanonen-Linienschiff der Ingermanland-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1715–1727)
 Moskwa (Schiff, 1750), ein 66-Kanonen-Linienschiff der Slawa-Rossii-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1750–1758)
 Moskwa (Schiff, 1760), ein 66-Kanonen-Linienschiff der Slawa-Rossii-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1760–1771)
 Moskwa (Schiff, 1799), ein 74-Kanonen-Linienschiff der Iaroslav-Klasse der Kaiserlich Russischen Marine (1799–1809)
 Moskwa (Schiff, 1934), ein Großzerstörer der sowjetischen Marine
 Moskwa (Schiff, 1965), ein Flugdeckkreuzer der gleichnamigen Klasse der sowjetischen bzw. russischen Marine (1967–1996)
 Moskwa (Schiff, 1979), ehemals Slawa, ein Lenkwaffenkreuzer der sowjetischen bzw. russischen Marine (1982–2022)

Moskwa ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Moskwa (* 1979), polnische Politikerin
 Stefan Moskwa (1935–2004), polnischer katholischer Bischof

Siehe auch:
 Moskva
 Moskau (Begriffsklärung)
 Die glückliche Moskwa